Кузун (, ) — село в Гусарском районе Азербайджана. Расположено в 35 километрах от города Гусара, в нескольких километрах от горы Шахдаг.

В селе берёт своё начало альпинистская тропа восхождения на гору Базардюзю, высочайшую горную вершину Азербайджана.

Известные личности 
Мусхаб-Али Кузунский

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Гусарского района